Kelemen József (1790–1868) pécsi nagyprépost
Kelemen József (1910–1982) nyelvész
Kelemen József (1938) honvédtábornok, a Honvédelmi Minisztérium helyettes államtitkára (1992–1994)
Kelemen József (1939–2007) Munkácsy Mihály-díjas formatervező, iparművész
Kelemen József (1942) mezőgazdász, országgyűlési képviselő
Kelemen József (1948–2001) válogatott labdarúgó
Kelemen József (1954) polgármester, újságíró, főszerkesztő
Kelemen József (1957) orgonaművész, egyházzenész
Kelemen József (?) színész. 1961 és 1961 között az Universitas Együttes bemutatóinak szereposztásában találkozhatunk a nevével. (Forrás: Színházi adattár)
Kelemen József (1961) színész, rendező